CVJ steht für:
 die Autobiographie des US-amerikanischen Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel
 Flughafen Cuernavaca in Mexiko (IATA-Code)

Abkürzung